Ни́дем (; также Ни́дхем, Ни́дхэм, Ни́дэм) — фамилия английского происхождения и топоним.

Носители фамилии 
 Нидэм, Джозеф (1900—1995) — британский биохимик, историк и синолог.
 Нидхем, Джон Тербервилл (1713—1781) — английский естествоиспытатель.
 Нидем, Джордж (1868—1957) — американский энтомолог.
 Нидхем, Роджер (1935—2003) — британский учёный в области вычислительных систем.
 Нидэм, Трэйси (род. 1967) — американская телевизионная актриса.
 Нидем, Эрнест (1873—1936) — английский футболист.

Топоним 
 Нидем — город в округе Норфолк, штат Массачусетс, США.

Примечания